Biskupství brněnské má více významů:
 Diecéze brněnská – správní obvod katolické církve
 Biskupství brněnské (úřad) – úřad biskupa a úřednictvo spravující diecézi, tento význam je nyní začleněn do článku o diecézi
 Biskupská rezidence v Brně – budova, kde sídlí biskupský úřad, na adrese Petrov 269/8, Brno-město
 Brněnská diecéze Církve československé husitské – správní obvod husitské církve
 Biskupská rezidence v Brně (husitská) – budova, kde sídlí husitský biskupský úřad, na adrese Joštova 141/7, Brno-město

Reference